Ocean City (Flórida)
Ocean City (Maryland)
Ocean City (Nova Jérsei)
Ocean City (Washington)
West Ocean City

Desambiguações de topônimos